Latresne  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2008–2020 Francis Delcros

Demográfia

Látnivalók 
 Château de Malherbes

Testvérvárosok

Források 
 INSEE
 Prefektúrák
 annuaire-mairie.fr

Jegyzetek 

Gironde megye települései